Parisius est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Parisius est un prénom masculin désuet.

Parisius est aussi un patronyme.

Saint chrétien 
 Parisius de Trévise († 1267), moine camaldule, directeur spirituel du couvent de Sainte-Christine de Trévise ; fêté localement le 11 juin.

Autres religieux 
Par ordre chronologique 
 Parisius I, évêque de Palerme, de 1210 à 1212.
 Parisius II ou Parisio, évêque de Palerme, de 1336 à 1337.
 Parisus, abbé de l'abbaye cistercienne de la Grâce-Dieu en Franche-Comté de 1411 à 1416.

Autres personnalistés portant ce patronyme 
 Roberto Parisius est un ancien arbitre de football du Suriname des années 1990.

Toponymes 
 Parisius, nom latinisé de Paris et de son diocèse, mentionné notamment dans les actes du Concile d’Orléans (511), et issu du peuple gaulois des Parisii.

Références